Horváth Géza
 Horváth Géza (1833–1904) árvaszéki elnök, országgyűlési képviselő
 Horváth Géza (1847–1937) zoológus, entomológus, orvos, az MTA tagja
 Horváth Géza (1868–1925) zeneszerző, bécsi zeneiskola igazgatója
 Horváth Géza (1879–1948) szobrászművész
 Horváth Géza (1885–1963) hadbíró-ezredes, országgyűlési képviselő
 Horváth Géza (1890–1970) hadbiztos-vezérőrnagy
 Horváth Géza (1911–1943) hitoktató
 Horváth Géza (1934) állatorvos
 Horváth Géza (1946) közgazdasági technikus
 Horváth Géza (1948) vegyészmérnök, egyetemi dékán, tanszékvezető
 Horváth Géza (1951) zeneszerző, karnagy, matematikatanár
hasonló nevűek
 Dombrádi Horváth Géza (1953) költő, festőművész
 Horváth Géza Mihály (1946) élelmiszeripari üzemmérnök